2005 Голяма награда на Монако е 52-рото за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 22 май 2005 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако